Detta är en lista över sjöar i Nynäshamns kommun ofta baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Nynäshamns kommun.

Lista

Östra Styran är en tidigare våtmark som återskapats till en sjö
Nynäshamns kommun
 Lista